Een Engelse benaming voor een gemeente
 Town, een stadje, kleiner dan een (grote) stad, maar groter dan een dorp
 Township (Canada), gebiedsnaam in Canada
 Township (Verenigde Staten), idem in de Verenigde Staten
 Township (Zuid-Afrika), een krottenwijk in Zuid-Afrika
 Township (divisie), een divisie in het Keniaanse district Busia
 Township (spel), een spel waarin men steden moet bouwen